

Cinema 
Kiss the Sky – film del 1999 diretto da Roger Young

Musica 
Kiss the Sky – album del 1984 di Jimi Hendrix
Kiss the Sky – album del 1998 di Tatyana Ali
Kiss the Sky – singolo del 2016 di Jason Derulo